Kim Jongdzsu (Kim Young-joo, 1957)  dél-koreai labdarúgó-játékvezető
 Kim Jongdzsu (Kim Yong-ju, 1920-2021) észak-koreai politikus